

Постол — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Постол — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Постол — залізнична станція на Постольській вузькоколійній залізниці

 Постол Володимир Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Постолка
 Постольський
 Постоли
 Постіл